Giovanni Ricci peut désigner :
 Giovanni Ricci (1498-1574), prélat italien ;
 Giovanni Ricci (1813-1892), homme politique italien ;
 Giovanni Ricci (1904-1973), mathématicien italien ;